Charles de Lambert peut désigner :
 Charles de Lambert (1773-1843), un militaire français ayant combattu pour la Russie ;
 Charles de Lambert (1865-1944), aventurier et pilote français, petit-fils du général de l'Empire russe.

Voir aussi 
 Charles-Lambert Doutrepont (1746-1809), homme politique et avocat originaire des Pays-Bas autrichiens
 Charles Lucien Lambert (1828-1896), compositeur